Шведская фамилия.
 Уггла, Клас — шведский военачальник и адмирал.
 Уггла, Магнус — музыкант, поп- и рок-певец.